Спайк ():

 Спайк в физиологии — кратковременное (в форме пика, с последующими низкоамплитудными релаксационными колебаниями) колебание потенциала, сопровождающее возбуждение в нервных или мышечных клетках. В русскоязычной литературе часто употребляется в кавычках и с маленькой буквы (то есть «спайк»).

Персоналии
 Спайк (род. 1968) — британский музыкант.
 Спайк Джонз (род. 1969) — американский кинорежиссёр, продюсер и актёр.
 Ли, Спайк (род. 1957) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Персонажи
 Спайк — герой сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел».
 Спайк — герой мультсериала «Том и Джерри».
 Спайк — герой мультсериала «Дружба — это чудо».
 Спайк — персонаж мультсериала «Чёрный Плащ», хищное растение, помощник доктора Реджинальда Бушрута.
 Спайк Шпигель — охотник за головами и протагонист аниме « Ковбой Бибоп и Cowboy Bebop: Достучаться до Небес» Путешествует на космическом корабле «Бибоп», вместе с Джетом, Фэй, Эд и собакой Эйн (Полная кличка-Эйнштейн).
 Спайк — герой онлайн-игры Brawl Stars.

В кинематографе
 «Команда „Спайк“» (2010) — итальянский анимационный сериал.

Прочее
 «Спайк» — израильский противотанковый ракетный комплекс.
 Spike — торговая марка самолетов (форвардный проект Spike S-512) американской аэрокосмической компании «Aerospace manufacturer» (в некоторых источниках — «Spike Aerospace»).

См. также 
 Спайка